Уругвай принимал участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в восемнадцатый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли две женщины.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
 Мужчины

Велоспорт

Гонки на треке 

Победители определялись по результатам одного соревновательного дня. В гите победителей определяли по лучшему времени, показанному на определённой дистанции, а в гонке по очкам и мэдисоне по количеству набранных баллов.
Мужчины

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.

Мужчины

Ссылки 
 Сборная Уругвая  на сайте sports-reference.com 
 Montevideo.com

2004
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года